

Toponymes 
Le nom Belvedere (sans accent) est utilisé pour plusieurs toponymes. 
 En Allemagne : 
 Belvedere, château de chasse des évêques de Spire à Bruchsal. 
 Au Brésil:
Belvedere, quartier dans la ville de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Aux États-Unis :
 Belvedere, petite ville de l'État de Californie, située dans le comté de Marin ;
 Belvedere, petite localité de l'État de Caroline du Sud, située dans le comté d'Aiken, à la frontière de l'État de Géorgie. Elle est à la fois une banlieue de la ville de North Augusta ; (Caroline du Sud) et une fraction de l'aire métropolitaine d'Augusta (Géorgie) ;
 Belvedere Park est aussi une localité de l'État de Géorgie, située dans le comté de DeKalb.
 Au Maroc : 
 Belvedere, est un quartier de la ville de Casablanca.
 Au Royaume-Uni :
 Belvedere, quartier du sud-est du Grand Londres, situé dans le London Borough de Bexley.

Autres 
 Belvedere, ancien nom de Marie Brizard Wine & Spirits un fabricant de spiritueux.
 Belvedere est le nom d'une marque de vodka polonaise.
 Belvedere Coco est aussi un personnage mineur de Vandread.
 Belvedere désigne aussi un groupe de Punk Rock Canadien.

Voir aussi 
 .